Kasaya bezeichnet:

Yukio Kasaya (jap. 笠谷幸生 Kasaya Yukio); japanischer Skispringer
 die buddhistische Mönchsrobe namens Kasaya, siehe Kesa